Шемазе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний схід від Нанта, 32 км на південь від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 505 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт Шемазе 
 Шемазе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шемазе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн